I wojna o Szlezwik w latach 1848–1851
 II wojna o Szlezwik w 1864 r.

en:Schleswig War
it:Guerra dello Schleswig
ja:シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン戦争
ko:슐레스비히 전쟁
zh:石勒蘇益格戰爭